

Personnalités 

 Charles Fasel (1898-1984), joueur suisse de hockey sur glace;
 Hugo Fasel (1955-), personnalité politique suisse;
 Jacques Fasel (1952-), criminel et anarchiste suisse;
 René Fasel (1950-), président de la Fédération internationale de hockey sur glace.